Royal Louis ist die Bezeichnung für:

 Royal Louis (Schiff, 1668), 104-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1669–1691)
 Royal Louis (Schiff, 1692), 120-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1693–1723)
 Royal Louis (Schiff, 1740), 118-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine das 1740 auf Kiel gelegt aber 1742 bei einem Brand zerstört wurde
 Royal Louis (Schiff, 1759), 116-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1762–1772)
 Royal Louis (Schiff, 1780), 110-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1780–1794)
 Royal Louis, 118-Kanonen-Linienschiff der Commerce-de-Marseille-Klasse, welches als Impérial in Dienst gestellt und 1814 umbenannt wurde